Памятник-бюст А. С. Пушкину в Ульяновске установлен на Спасской улице в Ленинском районе города.

История создания 

Когда-то, ещё в 1899 году, к столетнему юбилею поэта, Симбирская городская дума собиралась установить его бюст в одном из муниципальных парков. Однако денег не нашлось.
Спустя более 100 лет,              бюст А. С. Пушкину был преподнесен автором, Президентом Академии художеств России Зурабом Церетели, в дар Ульяновскому областному                  краеведческому музею.

Бюст А. С. Пушкина был установлен во дворике литературного музея «Дом Языковых» (филиал областного краеведческого музея) и открыт 12 июня 2005 г. Инициатором установки памятника А. С. Пушкину выступила дирекция музея «Дом Языковых», в частности, Лариса Ершова, заведующая литературным музеем «Дом Языковых».

Пушкин и Симбирск 
В биографии Александра Сергеевича — масса точек соприкосновения с Симбирском. Род Пушкиных был связан с Симбирском ещё до рождения поэта — два его предка были в XVII веке воеводами Симбирска. Симбирский губернатор Загряжский — двоюродный дядя Натальи Гончаровой. В 1941 году в Ульяновск были эвакуированы прямые потомки Пушкина, его праправнуки Юлия Григорьевна и Александр Григорьевич Пушкины. Последний прожил здесь год, заболел воспалением легких и умер, его могила находится на городском кладбище по улице Карла Маркса.

Но главное — это пребывание на симбирской земле самого Пушкина, который приезжал сюда в гости к своему другу, поэту Языкову. Пушкин пересёк всю губернию с востока на запад, а затем — с севера на юг.

Сразу в нескольких произведениях Александра Сергеевича можно найти упоминание Симбирска. Один из главных пушкинских персонажей Петруша Гринёв — симбирский дворянин. Завершая «Капитанскую дочку», Пушкин пишет о нём и его супруге Марии Гавриловне: «Потомство их и доныне благоденствует в Симбирской губернии».

Существует версия, что поэт, находясь в Симбирске, останавливался в доме губернатора Загряжского Александра Михайловича. Александр Сергеевич учил губернаторских дочек танцам и любил повальсировать с одиннадцатилетней Лизонькой Загряжской. Позже Лиза вышла замуж за младшего брата поэта, Льва Пушкина.

Ссылки 
 Газета «Вестник» о памятнике

Памятники Ульяновской области
Уlьяновск
Памятники Ульяновска
Бюсты России